Mieres – comune spagnolo situato nella comunità autonoma delle Asturie, noto anche come Mieres del Camino
Mieres – comune spagnolo situato nella comunità autonoma della Catalogna
Roberto Mieres – pilota automobilistico argentino